

354001–354100 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 354001 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=002 bgcolor=#FAFAFA
| 354002 ||  || 1 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=003 bgcolor=#FAFAFA
| 354003 ||  || 1 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=004 bgcolor=#FAFAFA
| 354004 ||  || 27 nov 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=005 bgcolor=#FAFAFA
| 354005 ||  || 21 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=006 bgcolor=#F1F1F1
| 354006 ||  || 17 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=007 bgcolor=#F1F1F1
| 354007 ||  || 19 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=008 bgcolor=#88F2FF
| 354008 ||  || 16 fev 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=009 bgcolor=#FAFAFA
| 354009 ||  || 22 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=010 bgcolor=#F1F1F1
| 354010 ||  || 18 mar 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=011 bgcolor=#F1F1F1
| 354011 ||  || 19 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=012 bgcolor=#F1F1F1
| 354012 ||  || 19 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=013 bgcolor=#F1F1F1
| 354013 ||  || 29 mar 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || Meliboea || 
|-id=014 bgcolor=#F1F1F1
| 354014 ||  || 26 abr 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=015 bgcolor=#F1F1F1
| 354015 ||  || 14 jun 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=016 bgcolor=#FAFAFA
| 354016 ||  || 20 jul 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=017 bgcolor=#F1F1F1
| 354017 ||  || 20 jul 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=018 bgcolor=#FAFAFA
| 354018 ||  || 21 jul 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=019 bgcolor=#E3E3E3
| 354019 ||  || 11 ago 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=020 bgcolor=#FAFAFA
| 354020 ||  || 25 jul 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=021 bgcolor=#FAFAFA
| 354021 ||  || 22 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=022 bgcolor=#FAFAFA
| 354022 ||  || 22 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=023 bgcolor=#F1F1F1
| 354023 ||  || 23 ago 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=024 bgcolor=#E3E3E3
| 354024 ||  || 26 ago 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || Themis || 
|-id=025 bgcolor=#FAFAFA
| 354025 ||  || 24 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=026 bgcolor=#FAFAFA
| 354026 ||  || 24 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=027 bgcolor=#FAFAFA
| 354027 ||  || 24 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=028 bgcolor=#F1F1F1
| 354028 ||  || 20 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=029 bgcolor=#FAFAFA
| 354029 ||  || 10 set 2001 || Eskridge || Farpoint Obs. || — || 
|-id=030 bgcolor=#FFD5EA
| 354030 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=031 bgcolor=#FAFAFA
| 354031 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=032 bgcolor=#FAFAFA
| 354032 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=033 bgcolor=#F1F1F1
| 354033 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=034 bgcolor=#FAFAFA
| 354034 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=035 bgcolor=#FAFAFA
| 354035 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=036 bgcolor=#FAFAFA
| 354036 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=037 bgcolor=#F1F1F1
| 354037 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=038 bgcolor=#FAFAFA
| 354038 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=039 bgcolor=#E3E3E3
| 354039 ||  || 8 set 2001 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=040 bgcolor=#FAFAFA
| 354040 ||  || 17 set 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=041 bgcolor=#FAFAFA
| 354041 ||  || 17 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=042 bgcolor=#FAFAFA
| 354042 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=043 bgcolor=#FAFAFA
| 354043 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=044 bgcolor=#FAFAFA
| 354044 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=045 bgcolor=#FAFAFA
| 354045 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=046 bgcolor=#FAFAFA
| 354046 ||  || 17 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=047 bgcolor=#F1F1F1
| 354047 ||  || 17 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=048 bgcolor=#FAFAFA
| 354048 ||  || 17 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=049 bgcolor=#FAFAFA
| 354049 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=050 bgcolor=#FAFAFA
| 354050 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=051 bgcolor=#F1F1F1
| 354051 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=052 bgcolor=#FAFAFA
| 354052 ||  || 21 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=053 bgcolor=#FAFAFA
| 354053 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=054 bgcolor=#F1F1F1
| 354054 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || Flora || 
|-id=055 bgcolor=#FAFAFA
| 354055 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=056 bgcolor=#FAFAFA
| 354056 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=057 bgcolor=#FAFAFA
| 354057 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=058 bgcolor=#FAFAFA
| 354058 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=059 bgcolor=#E3E3E3
| 354059 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=060 bgcolor=#FAFAFA
| 354060 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=061 bgcolor=#E3E3E3
| 354061 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=062 bgcolor=#FFDAB5
| 354062 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=063 bgcolor=#FAFAFA
| 354063 ||  || 15 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=064 bgcolor=#FAFAFA
| 354064 ||  || 15 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=065 bgcolor=#E3E3E3
| 354065 ||  || 12 out 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=066 bgcolor=#E3E3E3
| 354066 ||  || 10 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=067 bgcolor=#FAFAFA
| 354067 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=068 bgcolor=#FAFAFA
| 354068 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=069 bgcolor=#FAFAFA
| 354069 ||  || 14 out 2001 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=070 bgcolor=#FAFAFA
| 354070 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=071 bgcolor=#FAFAFA
| 354071 ||  || 20 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=072 bgcolor=#FAFAFA
| 354072 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=073 bgcolor=#FAFAFA
| 354073 ||  || 22 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=074 bgcolor=#FAFAFA
| 354074 ||  || 19 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=075 bgcolor=#FAFAFA
| 354075 ||  || 21 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=076 bgcolor=#FAFAFA
| 354076 ||  || 26 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=077 bgcolor=#FAFAFA
| 354077 ||  || 24 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=078 bgcolor=#FAFAFA
| 354078 ||  || 16 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=079 bgcolor=#FAFAFA
| 354079 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=080 bgcolor=#FAFAFA
| 354080 ||  || 10 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=081 bgcolor=#FAFAFA
| 354081 ||  || 15 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=082 bgcolor=#F1F1F1
| 354082 ||  || 12 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=083 bgcolor=#E3E3E3
| 354083 ||  || 23 nov 2001 || Uccle || T. Pauwels || — || 
|-id=084 bgcolor=#FAFAFA
| 354084 ||  || 18 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=085 bgcolor=#FAFAFA
| 354085 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=086 bgcolor=#FAFAFA
| 354086 ||  || 19 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=087 bgcolor=#FAFAFA
| 354087 ||  || 19 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=088 bgcolor=#FAFAFA
| 354088 ||  || 20 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=089 bgcolor=#E3E3E3
| 354089 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=090 bgcolor=#FAFAFA
| 354090 ||  || 9 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=091 bgcolor=#E3E3E3
| 354091 ||  || 9 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=092 bgcolor=#FAFAFA
| 354092 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=093 bgcolor=#FAFAFA
| 354093 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=094 bgcolor=#E3E3E3
| 354094 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=095 bgcolor=#FAFAFA
| 354095 ||  || 15 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=096 bgcolor=#FAFAFA
| 354096 ||  || 15 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=097 bgcolor=#FAFAFA
| 354097 ||  || 15 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=098 bgcolor=#E3E3E3
| 354098 ||  || 14 dez 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=099 bgcolor=#E3E3E3
| 354099 ||  || 14 dez 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=100 bgcolor=#E3E3E3
| 354100 ||  || 14 dez 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|}

354101–354200 

|-bgcolor=#FFD5EA
| 354101 ||  || 17 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=102 bgcolor=#FAFAFA
| 354102 ||  || 17 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=103 bgcolor=#E3E3E3
| 354103 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=104 bgcolor=#FAFAFA
| 354104 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=105 bgcolor=#FAFAFA
| 354105 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=106 bgcolor=#FAFAFA
| 354106 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=107 bgcolor=#E3E3E3
| 354107 ||  || 17 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=108 bgcolor=#FAFAFA
| 354108 ||  || 17 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=109 bgcolor=#E3E3E3
| 354109 ||  || 17 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=110 bgcolor=#FAFAFA
| 354110 ||  || 7 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=111 bgcolor=#E3E3E3
| 354111 ||  || 18 dez 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=112 bgcolor=#FFDAB5
| 354112 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=113 bgcolor=#FAFAFA
| 354113 ||  || 13 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=114 bgcolor=#FAFAFA
| 354114 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=115 bgcolor=#E3E3E3
| 354115 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=116 bgcolor=#E3E3E3
| 354116 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=117 bgcolor=#E3E3E3
| 354117 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=118 bgcolor=#E3E3E3
| 354118 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=119 bgcolor=#E3E3E3
| 354119 ||  || 14 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=120 bgcolor=#E3E3E3
| 354120 ||  || 14 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=121 bgcolor=#E3E3E3
| 354121 ||  || 13 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=122 bgcolor=#FAFAFA
| 354122 ||  || 13 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=123 bgcolor=#FAFAFA
| 354123 ||  || 14 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=124 bgcolor=#FAFAFA
| 354124 ||  || 4 jan 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=125 bgcolor=#E3E3E3
| 354125 ||  || 11 jan 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=126 bgcolor=#FAFAFA
| 354126 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=127 bgcolor=#FFD5EA
| 354127 ||  || 25 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=128 bgcolor=#FAFAFA
| 354128 ||  || 20 jan 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=129 bgcolor=#E3E3E3
| 354129 ||  || 3 fev 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=130 bgcolor=#E3E3E3
| 354130 ||  || 5 fev 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=131 bgcolor=#FAFAFA
| 354131 ||  || 6 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=132 bgcolor=#E3E3E3
| 354132 ||  || 6 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=133 bgcolor=#E3E3E3
| 354133 ||  || 3 fev 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=134 bgcolor=#FAFAFA
| 354134 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=135 bgcolor=#E3E3E3
| 354135 ||  || 6 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=136 bgcolor=#E3E3E3
| 354136 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=137 bgcolor=#E3E3E3
| 354137 ||  || 14 jan 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=138 bgcolor=#FAFAFA
| 354138 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=139 bgcolor=#FAFAFA
| 354139 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=140 bgcolor=#FAFAFA
| 354140 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=141 bgcolor=#E3E3E3
| 354141 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=142 bgcolor=#FAFAFA
| 354142 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=143 bgcolor=#FAFAFA
| 354143 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=144 bgcolor=#88F2FF
| 354144 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Vesta || 
|-id=145 bgcolor=#E3E3E3
| 354145 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=146 bgcolor=#FAFAFA
| 354146 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=147 bgcolor=#E3E3E3
| 354147 ||  || 7 fev 2002 || Bohyunsan || Bohyunsan Obs. || Ursula || 
|-id=148 bgcolor=#E3E3E3
| 354148 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=149 bgcolor=#FAFAFA
| 354149 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=150 bgcolor=#E3E3E3
| 354150 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=151 bgcolor=#E3E3E3
| 354151 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=152 bgcolor=#FAFAFA
| 354152 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=153 bgcolor=#FAFAFA
| 354153 ||  || 9 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=154 bgcolor=#E3E3E3
| 354154 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=155 bgcolor=#FAFAFA
| 354155 ||  || 30 jul 2000 || Cerro Tololo || M. W. Buie || — || 
|-id=156 bgcolor=#E3E3E3
| 354156 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=157 bgcolor=#E3E3E3
| 354157 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=158 bgcolor=#FAFAFA
| 354158 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=159 bgcolor=#E3E3E3
| 354159 ||  || 21 jan 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=160 bgcolor=#E3E3E3
| 354160 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=161 bgcolor=#E3E3E3
| 354161 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=162 bgcolor=#FAFAFA
| 354162 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=163 bgcolor=#FAFAFA
| 354163 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=164 bgcolor=#FAFAFA
| 354164 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=165 bgcolor=#E3E3E3
| 354165 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=166 bgcolor=#FAFAFA
| 354166 ||  || 5 fev 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=167 bgcolor=#FAFAFA
| 354167 ||  || 6 fev 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=168 bgcolor=#FAFAFA
| 354168 ||  || 7 fev 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=169 bgcolor=#FAFAFA
| 354169 ||  || 14 jan 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=170 bgcolor=#E3E3E3
| 354170 ||  || 7 fev 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=171 bgcolor=#E3E3E3
| 354171 ||  || 9 fev 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=172 bgcolor=#E3E3E3
| 354172 ||  || 14 jan 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=173 bgcolor=#FAFAFA
| 354173 ||  || 11 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=174 bgcolor=#FAFAFA
| 354174 ||  || 11 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=175 bgcolor=#E3E3E3
| 354175 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=176 bgcolor=#FAFAFA
| 354176 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=177 bgcolor=#FAFAFA
| 354177 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Chloris || 
|-id=178 bgcolor=#88F2FF
| 354178 ||  || 7 fev 2002 || Palomar || NEAT || Vesta || 
|-id=179 bgcolor=#E3E3E3
| 354179 ||  || 13 fev 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=180 bgcolor=#88F2FF
| 354180 ||  || 2 dez 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=181 bgcolor=#E3E3E3
| 354181 ||  || 7 fev 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=182 bgcolor=#FFD5EA
| 354182 ||  || 22 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=183 bgcolor=#FAFAFA
| 354183 ||  || 17 fev 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=184 bgcolor=#E3E3E3
| 354184 ||  || 16 fev 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=185 bgcolor=#E3E3E3
| 354185 ||  || 5 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=186 bgcolor=#FAFAFA
| 354186 ||  || 3 mar 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=187 bgcolor=#E3E3E3
| 354187 ||  || 9 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=188 bgcolor=#E3E3E3
| 354188 ||  || 9 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=189 bgcolor=#E3E3E3
| 354189 ||  || 9 mar 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=190 bgcolor=#E3E3E3
| 354190 ||  || 12 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=191 bgcolor=#FAFAFA
| 354191 ||  || 12 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=192 bgcolor=#E3E3E3
| 354192 ||  || 9 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=193 bgcolor=#E3E3E3
| 354193 ||  || 13 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=194 bgcolor=#FAFAFA
| 354194 ||  || 13 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=195 bgcolor=#FAFAFA
| 354195 ||  || 13 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=196 bgcolor=#E3E3E3
| 354196 ||  || 14 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=197 bgcolor=#FAFAFA
| 354197 ||  || 11 mar 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=198 bgcolor=#FAFAFA
| 354198 ||  || 11 mar 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=199 bgcolor=#E3E3E3
| 354199 ||  || 6 mar 2002 || Catalina || CSS || — || 
|-id=200 bgcolor=#FAFAFA
| 354200 ||  || 9 mar 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

354201–354300 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 354201 ||  || 9 mar 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=202 bgcolor=#88F2FF
| 354202 ||  || 10 mar 2002 || Cima Ekar || ADAS || Vesta || 
|-id=203 bgcolor=#E3E3E3
| 354203 ||  || 11 mar 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=204 bgcolor=#FAFAFA
| 354204 ||  || 12 mar 2002 || Palomar || NEAT || Chloris || 
|-id=205 bgcolor=#E3E3E3
| 354205 ||  || 11 mar 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=206 bgcolor=#FAFAFA
| 354206 ||  || 13 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=207 bgcolor=#E3E3E3
| 354207 ||  || 13 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=208 bgcolor=#E3E3E3
| 354208 ||  || 18 mar 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=209 bgcolor=#E3E3E3
| 354209 ||  || 19 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=210 bgcolor=#E3E3E3
| 354210 ||  || 17 mar 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=211 bgcolor=#E3E3E3
| 354211 ||  || 21 mar 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=212 bgcolor=#E3E3E3
| 354212 ||  || 20 mar 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie || — || 
|-id=213 bgcolor=#88F2FF
| 354213 ||  || 18 mar 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=214 bgcolor=#E3E3E3
| 354214 ||  || 6 abr 2002 || Cerro Tololo || M. W. Buie || — || 
|-id=215 bgcolor=#FAFAFA
| 354215 ||  || 4 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=216 bgcolor=#FAFAFA
| 354216 ||  || 5 abr 2002 || Palomar || NEAT || Mitidika || 
|-id=217 bgcolor=#FAFAFA
| 354217 ||  || 8 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=218 bgcolor=#FAFAFA
| 354218 ||  || 4 abr 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=219 bgcolor=#FAFAFA
| 354219 ||  || 10 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=220 bgcolor=#FAFAFA
| 354220 ||  || 10 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=221 bgcolor=#FAFAFA
| 354221 ||  || 15 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=222 bgcolor=#FAFAFA
| 354222 ||  || 4 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=223 bgcolor=#E3E3E3
| 354223 ||  || 11 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=224 bgcolor=#FAFAFA
| 354224 ||  || 2 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=225 bgcolor=#E3E3E3
| 354225 ||  || 16 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=226 bgcolor=#FAFAFA
| 354226 ||  || 7 mai 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=227 bgcolor=#E3E3E3
| 354227 ||  || 5 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=228 bgcolor=#E3E3E3
| 354228 ||  || 10 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=229 bgcolor=#FAFAFA
| 354229 ||  || 19 mai 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=230 bgcolor=#E3E3E3
| 354230 ||  || 1 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=231 bgcolor=#F1F1F1
| 354231 ||  || 20 jun 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=232 bgcolor=#F1F1F1
| 354232 ||  || 12 jul 2002 || Palomar || NEAT || Phocaea || 
|-id=233 bgcolor=#F1F1F1
| 354233 ||  || 14 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=234 bgcolor=#F1F1F1
| 354234 ||  || 13 jul 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=235 bgcolor=#F1F1F1
| 354235 ||  || 8 ago 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=236 bgcolor=#F1F1F1
| 354236 ||  || 5 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=237 bgcolor=#F1F1F1
| 354237 ||  || 17 jul 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=238 bgcolor=#F1F1F1
| 354238 ||  || 4 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=239 bgcolor=#F1F1F1
| 354239 ||  || 22 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=240 bgcolor=#F1F1F1
| 354240 ||  || 4 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=241 bgcolor=#F1F1F1
| 354241 ||  || 4 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=242 bgcolor=#F1F1F1
| 354242 ||  || 4 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=243 bgcolor=#F1F1F1
| 354243 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=244 bgcolor=#F1F1F1
| 354244 ||  || 6 ago 2002 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=245 bgcolor=#F1F1F1
| 354245 ||  || 11 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=246 bgcolor=#F1F1F1
| 354246 ||  || 13 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=247 bgcolor=#F1F1F1
| 354247 ||  || 14 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=248 bgcolor=#F1F1F1
| 354248 ||  || 12 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=249 bgcolor=#F1F1F1
| 354249 ||  || 12 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=250 bgcolor=#F1F1F1
| 354250 ||  || 14 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=251 bgcolor=#F1F1F1
| 354251 ||  || 11 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=252 bgcolor=#F1F1F1
| 354252 ||  || 23 out 2011 || Andrushivka || Y. Ivaščenko, P. Kyrylenko || — || 
|-id=253 bgcolor=#F1F1F1
| 354253 ||  || 26 ago 2002 || Palomar || NEAT || Phocaea || 
|-id=254 bgcolor=#F1F1F1
| 354254 ||  || 18 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=255 bgcolor=#F1F1F1
| 354255 ||  || 27 ago 2002 || Palomar || NEAT || Phocaea || 
|-id=256 bgcolor=#F1F1F1
| 354256 ||  || 28 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=257 bgcolor=#F1F1F1
| 354257 ||  || 28 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=258 bgcolor=#F1F1F1
| 354258 ||  || 16 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=259 bgcolor=#F1F1F1
| 354259 ||  || 17 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=260 bgcolor=#F1F1F1
| 354260 ||  || 27 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=261 bgcolor=#F1F1F1
| 354261 ||  || 8 nov 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=262 bgcolor=#F1F1F1
| 354262 ||  || 1 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=263 bgcolor=#F1F1F1
| 354263 ||  || 20 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=264 bgcolor=#F1F1F1
| 354264 ||  || 19 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=265 bgcolor=#F1F1F1
| 354265 ||  || 22 jun 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=266 bgcolor=#F1F1F1
| 354266 ||  || 23 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=267 bgcolor=#F1F1F1
| 354267 ||  || 2 fev 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=268 bgcolor=#F1F1F1
| 354268 ||  || 14 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=269 bgcolor=#F1F1F1
| 354269 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=270 bgcolor=#F1F1F1
| 354270 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=271 bgcolor=#F1F1F1
| 354271 ||  || 6 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=272 bgcolor=#F1F1F1
| 354272 ||  || 11 ago 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=273 bgcolor=#F1F1F1
| 354273 ||  || 14 set 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=274 bgcolor=#F1F1F1
| 354274 ||  || 12 set 2002 || Palomar || NEAT || Phocaea || 
|-id=275 bgcolor=#FAFAFA
| 354275 ||  || 14 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=276 bgcolor=#F1F1F1
| 354276 ||  || 13 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=277 bgcolor=#E3E3E3
| 354277 ||  || 13 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=278 bgcolor=#F1F1F1
| 354278 ||  || 15 set 2002 || Palomar || R. Matson || — || 
|-id=279 bgcolor=#F1F1F1
| 354279 ||  || 17 ago 2002 || Palomar || S. F. Hönig || — || 
|-id=280 bgcolor=#F1F1F1
| 354280 ||  || 14 set 2002 || Palomar || R. Matson || — || 
|-id=281 bgcolor=#F1F1F1
| 354281 ||  || 15 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=282 bgcolor=#F1F1F1
| 354282 ||  || 14 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=283 bgcolor=#F1F1F1
| 354283 ||  || 12 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=284 bgcolor=#F1F1F1
| 354284 ||  || 3 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=285 bgcolor=#F1F1F1
| 354285 ||  || 13 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=286 bgcolor=#F1F1F1
| 354286 ||  || 4 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=287 bgcolor=#F1F1F1
| 354287 ||  || 4 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=288 bgcolor=#F1F1F1
| 354288 ||  || 4 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=289 bgcolor=#F1F1F1
| 354289 ||  || 13 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=290 bgcolor=#F1F1F1
| 354290 ||  || 19 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=291 bgcolor=#F1F1F1
| 354291 ||  || 24 fev 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=292 bgcolor=#F1F1F1
| 354292 ||  || 27 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=293 bgcolor=#F1F1F1
| 354293 ||  || 17 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=294 bgcolor=#F1F1F1
| 354294 ||  || 5 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=295 bgcolor=#F1F1F1
| 354295 ||  || 3 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=296 bgcolor=#F1F1F1
| 354296 ||  || 3 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=297 bgcolor=#F1F1F1
| 354297 ||  || 1 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=298 bgcolor=#F1F1F1
| 354298 ||  || 2 out 2002 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=299 bgcolor=#F1F1F1
| 354299 ||  || 3 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=300 bgcolor=#F1F1F1
| 354300 ||  || 4 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|}

354301–354400 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 354301 ||  || 5 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=302 bgcolor=#F1F1F1
| 354302 ||  || 4 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=303 bgcolor=#F1F1F1
| 354303 ||  || 12 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=304 bgcolor=#F1F1F1
| 354304 ||  || 7 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=305 bgcolor=#F1F1F1
| 354305 ||  || 6 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=306 bgcolor=#F1F1F1
| 354306 ||  || 9 out 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=307 bgcolor=#F1F1F1
| 354307 ||  || 5 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=308 bgcolor=#F1F1F1
| 354308 ||  || 4 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=309 bgcolor=#F1F1F1
| 354309 ||  || 4 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=310 bgcolor=#F1F1F1
| 354310 ||  || 10 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=311 bgcolor=#F1F1F1
| 354311 ||  || 15 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=312 bgcolor=#F1F1F1
| 354312 ||  || 28 out 2002 || Nogales || C. W. Juels, P. R. Holvorcem || — || 
|-id=313 bgcolor=#F1F1F1
| 354313 ||  || 31 out 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=314 bgcolor=#F1F1F1
| 354314 ||  || 31 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=315 bgcolor=#F1F1F1
| 354315 ||  || 29 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=316 bgcolor=#F1F1F1
| 354316 ||  || 31 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=317 bgcolor=#E3E3E3
| 354317 ||  || 5 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=318 bgcolor=#F1F1F1
| 354318 ||  || 7 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=319 bgcolor=#F1F1F1
| 354319 ||  || 13 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=320 bgcolor=#F1F1F1
| 354320 ||  || 13 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=321 bgcolor=#F1F1F1
| 354321 ||  || 26 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=322 bgcolor=#F1F1F1
| 354322 ||  || 5 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=323 bgcolor=#F1F1F1
| 354323 ||  || 28 ago 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || Themis || 
|-id=324 bgcolor=#F1F1F1
| 354324 ||  || 3 out 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=325 bgcolor=#F1F1F1
| 354325 ||  || 23 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=326 bgcolor=#F1F1F1
| 354326 ||  || 24 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=327 bgcolor=#F1F1F1
| 354327 ||  || 24 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=328 bgcolor=#F1F1F1
| 354328 ||  || 6 mai 2009 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=329 bgcolor=#F1F1F1
| 354329 ||  || 3 dez 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=330 bgcolor=#F1F1F1
| 354330 ||  || 31 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=331 bgcolor=#FAFAFA
| 354331 ||  || 31 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=332 bgcolor=#FFD5EA
| 354332 ||  || 2 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=333 bgcolor=#E3E3E3
| 354333 ||  || 1 jan 2003 || Needville || Needville Obs. || — || 
|-id=334 bgcolor=#E3E3E3
| 354334 ||  || 10 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=335 bgcolor=#FAFAFA
| 354335 ||  || 25 jan 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=336 bgcolor=#E3E3E3
| 354336 ||  || 30 jan 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=337 bgcolor=#E3E3E3
| 354337 ||  || 22 fev 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=338 bgcolor=#FAFAFA
| 354338 ||  || 6 mar 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=339 bgcolor=#FAFAFA
| 354339 ||  || 8 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=340 bgcolor=#FAFAFA
| 354340 ||  || 29 mar 2003 || Piszkéstető || K. Sárneczky || — || 
|-id=341 bgcolor=#E3E3E3
| 354341 ||  || 27 mar 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=342 bgcolor=#88F2FF
| 354342 ||  || 28 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=343 bgcolor=#FAFAFA
| 354343 ||  || 29 mar 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=344 bgcolor=#FAFAFA
| 354344 ||  || 30 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=345 bgcolor=#FAFAFA
| 354345 ||  || 31 mar 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=346 bgcolor=#FAFAFA
| 354346 ||  || 24 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=347 bgcolor=#E3E3E3
| 354347 ||  || 31 mar 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=348 bgcolor=#E3E3E3
| 354348 ||  || 24 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=349 bgcolor=#FAFAFA
| 354349 ||  || 27 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=350 bgcolor=#FAFAFA
| 354350 ||  || 1 abr 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=351 bgcolor=#88F2FF
| 354351 ||  || 7 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=352 bgcolor=#FAFAFA
| 354352 ||  || 7 abr 2003 || Uccle || T. Pauwels || — || 
|-id=353 bgcolor=#E3E3E3
| 354353 ||  || 9 abr 2003 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=354 bgcolor=#88F2FF
| 354354 ||  || 4 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=355 bgcolor=#E3E3E3
| 354355 ||  || 3 abr 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=356 bgcolor=#FAFAFA
| 354356 ||  || 24 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=357 bgcolor=#E3E3E3
| 354357 ||  || 24 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=358 bgcolor=#FAFAFA
| 354358 ||  || 24 abr 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=359 bgcolor=#E3E3E3
| 354359 ||  || 29 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=360 bgcolor=#FAFAFA
| 354360 ||  || 28 abr 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=361 bgcolor=#FAFAFA
| 354361 ||  || 26 abr 2003 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=362 bgcolor=#E3E3E3
| 354362 ||  || 22 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=363 bgcolor=#E3E3E3
| 354363 ||  || 25 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=364 bgcolor=#88F2FF
| 354364 ||  || 31 mai 2003 || Cerro Tololo || M. W. Buie || Vesta || 
|-id=365 bgcolor=#FFDAB5
| 354365 ||  || 4 jun 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=366 bgcolor=#FAFAFA
| 354366 ||  || 22 jul 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=367 bgcolor=#FAFAFA
| 354367 ||  || 25 jul 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=368 bgcolor=#FFDAB5
| 354368 ||  || 19 ago 2003 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=369 bgcolor=#FAFAFA
| 354369 ||  || 22 ago 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=370 bgcolor=#F1F1F1
| 354370 ||  || 22 ago 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=371 bgcolor=#FAFAFA
| 354371 ||  || 22 ago 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=372 bgcolor=#F1F1F1
| 354372 ||  || 24 jul 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=373 bgcolor=#FAFAFA
| 354373 ||  || 1 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=374 bgcolor=#FFDAB5
| 354374 ||  || 7 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=375 bgcolor=#F1F1F1
| 354375 ||  || 16 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=376 bgcolor=#FAFAFA
| 354376 ||  || 17 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=377 bgcolor=#FAFAFA
| 354377 ||  || 18 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=378 bgcolor=#F1F1F1
| 354378 ||  || 16 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=379 bgcolor=#FAFAFA
| 354379 ||  || 18 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=380 bgcolor=#F1F1F1
| 354380 ||  || 16 set 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=381 bgcolor=#F1F1F1
| 354381 ||  || 17 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=382 bgcolor=#F1F1F1
| 354382 ||  || 18 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=383 bgcolor=#F1F1F1
| 354383 ||  || 16 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=384 bgcolor=#F1F1F1
| 354384 ||  || 23 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=385 bgcolor=#FAFAFA
| 354385 ||  || 21 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=386 bgcolor=#F1F1F1
| 354386 ||  || 25 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=387 bgcolor=#F1F1F1
| 354387 ||  || 27 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=388 bgcolor=#FAFAFA
| 354388 ||  || 29 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=389 bgcolor=#FAFAFA
| 354389 ||  || 17 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=390 bgcolor=#FAFAFA
| 354390 ||  || 17 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=391 bgcolor=#FAFAFA
| 354391 ||  || 16 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=392 bgcolor=#FAFAFA
| 354392 ||  || 18 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=393 bgcolor=#FAFAFA
| 354393 ||  || 20 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=394 bgcolor=#F1F1F1
| 354394 ||  || 28 set 2003 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=395 bgcolor=#FAFAFA
| 354395 ||  || 26 set 2003 || Apache Point || SDSS || Mitidika || 
|-id=396 bgcolor=#F1F1F1
| 354396 ||  || 1 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=397 bgcolor=#F1F1F1
| 354397 ||  || 5 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=398 bgcolor=#F1F1F1
| 354398 ||  || 18 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=399 bgcolor=#FAFAFA
| 354399 ||  || 16 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=400 bgcolor=#F1F1F1
| 354400 ||  || 16 out 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|}

354401–354500 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 354401 ||  || 17 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=402 bgcolor=#F1F1F1
| 354402 ||  || 19 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=403 bgcolor=#F1F1F1
| 354403 ||  || 20 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=404 bgcolor=#F1F1F1
| 354404 ||  || 20 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=405 bgcolor=#F1F1F1
| 354405 ||  || 22 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=406 bgcolor=#F1F1F1
| 354406 ||  || 21 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=407 bgcolor=#F1F1F1
| 354407 ||  || 21 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=408 bgcolor=#FFDAB5
| 354408 ||  || 22 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=409 bgcolor=#FAFAFA
| 354409 ||  || 24 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=410 bgcolor=#F1F1F1
| 354410 ||  || 24 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=411 bgcolor=#F1F1F1
| 354411 ||  || 29 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=412 bgcolor=#F1F1F1
| 354412 ||  || 18 out 2003 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=413 bgcolor=#F1F1F1
| 354413 ||  || 18 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=414 bgcolor=#F1F1F1
| 354414 || 2003 VA || 1 nov 2003 || Emerald Lane || L. Ball || — || 
|-id=415 bgcolor=#F1F1F1
| 354415 ||  || 3 nov 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=416 bgcolor=#F1F1F1
| 354416 ||  || 16 nov 2003 || Catalina || CSS || — || 
|-id=417 bgcolor=#F1F1F1
| 354417 ||  || 18 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Meliboea || 
|-id=418 bgcolor=#FAFAFA
| 354418 ||  || 18 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=419 bgcolor=#F1F1F1
| 354419 ||  || 18 nov 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=420 bgcolor=#F1F1F1
| 354420 ||  || 18 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=421 bgcolor=#F1F1F1
| 354421 ||  || 20 nov 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=422 bgcolor=#F1F1F1
| 354422 ||  || 20 nov 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=423 bgcolor=#F1F1F1
| 354423 ||  || 20 nov 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=424 bgcolor=#FAFAFA
| 354424 ||  || 19 nov 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=425 bgcolor=#F1F1F1
| 354425 ||  || 21 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=426 bgcolor=#F1F1F1
| 354426 ||  || 19 nov 2003 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=427 bgcolor=#F1F1F1
| 354427 ||  || 20 nov 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=428 bgcolor=#F1F1F1
| 354428 ||  || 21 nov 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=429 bgcolor=#F1F1F1
| 354429 ||  || 21 nov 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=430 bgcolor=#F1F1F1
| 354430 ||  || 21 nov 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=431 bgcolor=#F1F1F1
| 354431 ||  || 18 nov 2003 || Palomar || NEAT || Meliboea || 
|-id=432 bgcolor=#F1F1F1
| 354432 ||  || 19 nov 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=433 bgcolor=#F1F1F1
| 354433 ||  || 14 dez 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=434 bgcolor=#F1F1F1
| 354434 ||  || 17 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=435 bgcolor=#F1F1F1
| 354435 ||  || 17 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=436 bgcolor=#F1F1F1
| 354436 ||  || 17 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=437 bgcolor=#F1F1F1
| 354437 ||  || 15 dez 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=438 bgcolor=#F1F1F1
| 354438 ||  || 19 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=439 bgcolor=#F1F1F1
| 354439 ||  || 19 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=440 bgcolor=#F1F1F1
| 354440 ||  || 19 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=441 bgcolor=#F1F1F1
| 354441 ||  || 22 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=442 bgcolor=#F1F1F1
| 354442 ||  || 22 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=443 bgcolor=#F1F1F1
| 354443 ||  || 23 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=444 bgcolor=#F1F1F1
| 354444 ||  || 25 dez 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=445 bgcolor=#F1F1F1
| 354445 ||  || 27 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=446 bgcolor=#F1F1F1
| 354446 ||  || 28 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=447 bgcolor=#F1F1F1
| 354447 ||  || 28 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=448 bgcolor=#F1F1F1
| 354448 ||  || 18 dez 2003 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=449 bgcolor=#F1F1F1
| 354449 ||  || 15 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=450 bgcolor=#F1F1F1
| 354450 ||  || 16 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=451 bgcolor=#F1F1F1
| 354451 ||  || 16 jan 2004 || Palomar || NEAT || Phocaea || 
|-id=452 bgcolor=#F1F1F1
| 354452 ||  || 17 jan 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=453 bgcolor=#F1F1F1
| 354453 ||  || 16 jan 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=454 bgcolor=#F1F1F1
| 354454 ||  || 17 jan 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=455 bgcolor=#F1F1F1
| 354455 ||  || 21 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=456 bgcolor=#F1F1F1
| 354456 ||  || 18 jan 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=457 bgcolor=#F1F1F1
| 354457 ||  || 19 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=458 bgcolor=#F1F1F1
| 354458 ||  || 22 jan 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=459 bgcolor=#F1F1F1
| 354459 ||  || 24 jan 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=460 bgcolor=#F1F1F1
| 354460 ||  || 27 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=461 bgcolor=#F1F1F1
| 354461 ||  || 23 jan 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=462 bgcolor=#F1F1F1
| 354462 ||  || 28 jan 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=463 bgcolor=#F1F1F1
| 354463 ||  || 28 jan 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=464 bgcolor=#F1F1F1
| 354464 ||  || 19 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=465 bgcolor=#F1F1F1
| 354465 ||  || 29 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=466 bgcolor=#F1F1F1
| 354466 ||  || 28 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=467 bgcolor=#F1F1F1
| 354467 ||  || 11 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=468 bgcolor=#F1F1F1
| 354468 ||  || 13 fev 2004 || Palomar || NEAT || Themis || 
|-id=469 bgcolor=#F1F1F1
| 354469 ||  || 9 fev 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=470 bgcolor=#F1F1F1
| 354470 ||  || 17 jan 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=471 bgcolor=#F1F1F1
| 354471 ||  || 17 jan 2004 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=472 bgcolor=#F1F1F1
| 354472 ||  || 22 jan 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=473 bgcolor=#F1F1F1
| 354473 ||  || 11 fev 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=474 bgcolor=#F1F1F1
| 354474 ||  || 12 fev 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=475 bgcolor=#F1F1F1
| 354475 ||  || 12 fev 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=476 bgcolor=#F1F1F1
| 354476 ||  || 14 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=477 bgcolor=#F1F1F1
| 354477 ||  || 16 fev 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=478 bgcolor=#F1F1F1
| 354478 ||  || 18 fev 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=479 bgcolor=#F1F1F1
| 354479 ||  || 27 jan 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=480 bgcolor=#F1F1F1
| 354480 ||  || 11 mar 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=481 bgcolor=#F1F1F1
| 354481 ||  || 11 mar 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=482 bgcolor=#F1F1F1
| 354482 ||  || 12 mar 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=483 bgcolor=#F1F1F1
| 354483 ||  || 12 mar 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=484 bgcolor=#E3E3E3
| 354484 ||  || 15 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=485 bgcolor=#F1F1F1
| 354485 ||  || 15 mar 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=486 bgcolor=#F1F1F1
| 354486 ||  || 14 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=487 bgcolor=#F1F1F1
| 354487 ||  || 15 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=488 bgcolor=#F1F1F1
| 354488 ||  || 15 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=489 bgcolor=#F1F1F1
| 354489 ||  || 16 mar 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=490 bgcolor=#F1F1F1
| 354490 ||  || 30 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=491 bgcolor=#F1F1F1
| 354491 ||  || 18 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=492 bgcolor=#F1F1F1
| 354492 ||  || 23 mar 2004 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=493 bgcolor=#F1F1F1
| 354493 ||  || 26 mar 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=494 bgcolor=#F1F1F1
| 354494 ||  || 18 mar 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=495 bgcolor=#F1F1F1
| 354495 ||  || 11 abr 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=496 bgcolor=#E3E3E3
| 354496 ||  || 13 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=497 bgcolor=#E3E3E3
| 354497 ||  || 9 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=498 bgcolor=#F1F1F1
| 354498 ||  || 17 mai 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=499 bgcolor=#FAFAFA
| 354499 ||  || 14 jul 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=500 bgcolor=#E3E3E3
| 354500 ||  || 16 jul 2004 || Cerro Tololo || Cerro Tololo Obs. || — || 
|}

354501–354600 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 354501 ||  || 6 ago 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=502 bgcolor=#FAFAFA
| 354502 ||  || 7 ago 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=503 bgcolor=#FFDAB5
| 354503 ||  || 7 ago 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=504 bgcolor=#FAFAFA
| 354504 ||  || 6 ago 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=505 bgcolor=#FAFAFA
| 354505 ||  || 15 jul 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=506 bgcolor=#FAFAFA
| 354506 ||  || 7 ago 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=507 bgcolor=#FAFAFA
| 354507 ||  || 8 ago 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=508 bgcolor=#E3E3E3
| 354508 ||  || 9 ago 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=509 bgcolor=#FAFAFA
| 354509 ||  || 9 ago 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=510 bgcolor=#E3E3E3
| 354510 ||  || 11 ago 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=511 bgcolor=#FAFAFA
| 354511 ||  || 8 ago 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=512 bgcolor=#E3E3E3
| 354512 ||  || 16 ago 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=513 bgcolor=#FAFAFA
| 354513 ||  || 24 ago 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=514 bgcolor=#FAFAFA
| 354514 ||  || 4 set 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=515 bgcolor=#FAFAFA
| 354515 ||  || 6 set 2004 || Saint-Véran || Saint-Véran Obs. || — || 
|-id=516 bgcolor=#E3E3E3
| 354516 ||  || 8 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=517 bgcolor=#E3E3E3
| 354517 ||  || 8 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=518 bgcolor=#FAFAFA
| 354518 ||  || 8 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=519 bgcolor=#FAFAFA
| 354519 ||  || 8 set 2004 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=520 bgcolor=#FAFAFA
| 354520 ||  || 8 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=521 bgcolor=#FAFAFA
| 354521 ||  || 8 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=522 bgcolor=#FAFAFA
| 354522 ||  || 8 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=523 bgcolor=#FAFAFA
| 354523 ||  || 7 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=524 bgcolor=#FAFAFA
| 354524 ||  || 25 ago 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=525 bgcolor=#FFDAB5
| 354525 ||  || 8 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=526 bgcolor=#FAFAFA
| 354526 ||  || 11 ago 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=527 bgcolor=#E3E3E3
| 354527 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=528 bgcolor=#E3E3E3
| 354528 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=529 bgcolor=#E3E3E3
| 354529 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=530 bgcolor=#FAFAFA
| 354530 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=531 bgcolor=#FAFAFA
| 354531 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=532 bgcolor=#FAFAFA
| 354532 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=533 bgcolor=#FAFAFA
| 354533 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=534 bgcolor=#FAFAFA
| 354534 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=535 bgcolor=#E3E3E3
| 354535 ||  || 11 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=536 bgcolor=#FAFAFA
| 354536 ||  || 11 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=537 bgcolor=#FAFAFA
| 354537 ||  || 8 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=538 bgcolor=#FAFAFA
| 354538 ||  || 9 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=539 bgcolor=#FAFAFA
| 354539 ||  || 10 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=540 bgcolor=#FAFAFA
| 354540 ||  || 13 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=541 bgcolor=#FFDAB5
| 354541 ||  || 14 set 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=542 bgcolor=#FAFAFA
| 354542 ||  || 9 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=543 bgcolor=#E3E3E3
| 354543 ||  || 10 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=544 bgcolor=#E3E3E3
| 354544 ||  || 11 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=545 bgcolor=#FAFAFA
| 354545 ||  || 14 set 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=546 bgcolor=#E3E3E3
| 354546 ||  || 17 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=547 bgcolor=#FAFAFA
| 354547 ||  || 17 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=548 bgcolor=#FAFAFA
| 354548 ||  || 18 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=549 bgcolor=#FAFAFA
| 354549 ||  || 22 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=550 bgcolor=#FAFAFA
| 354550 ||  || 22 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=551 bgcolor=#FAFAFA
| 354551 ||  || 8 out 2004 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker || — || 
|-id=552 bgcolor=#FAFAFA
| 354552 ||  || 11 out 2004 || Yamagata || Yamagata Obs. || Mitidika || 
|-id=553 bgcolor=#FAFAFA
| 354553 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=554 bgcolor=#FAFAFA
| 354554 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=555 bgcolor=#FAFAFA
| 354555 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=556 bgcolor=#FAFAFA
| 354556 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=557 bgcolor=#FAFAFA
| 354557 ||  || 5 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=558 bgcolor=#FFDAB5
| 354558 ||  || 6 out 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=559 bgcolor=#FAFAFA
| 354559 ||  || 6 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=560 bgcolor=#FAFAFA
| 354560 ||  || 6 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=561 bgcolor=#FAFAFA
| 354561 ||  || 6 out 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=562 bgcolor=#FAFAFA
| 354562 ||  || 5 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=563 bgcolor=#FAFAFA
| 354563 ||  || 5 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=564 bgcolor=#FAFAFA
| 354564 ||  || 5 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=565 bgcolor=#FAFAFA
| 354565 ||  || 5 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=566 bgcolor=#FAFAFA
| 354566 ||  || 7 out 2004 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=567 bgcolor=#FAFAFA
| 354567 ||  || 7 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=568 bgcolor=#FAFAFA
| 354568 ||  || 7 out 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || Mitidika || 
|-id=569 bgcolor=#FAFAFA
| 354569 ||  || 7 out 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=570 bgcolor=#FAFAFA
| 354570 ||  || 7 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=571 bgcolor=#FAFAFA
| 354571 ||  || 6 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=572 bgcolor=#E3E3E3
| 354572 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=573 bgcolor=#FAFAFA
| 354573 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=574 bgcolor=#FAFAFA
| 354574 ||  || 9 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=575 bgcolor=#FAFAFA
| 354575 ||  || 10 out 2004 || Palomar || NEAT || Mitidika || 
|-id=576 bgcolor=#FAFAFA
| 354576 ||  || 13 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=577 bgcolor=#FAFAFA
| 354577 ||  || 10 out 2004 || Kitt Peak || M. W. Buie || — || 
|-id=578 bgcolor=#FAFAFA
| 354578 ||  || 9 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=579 bgcolor=#FAFAFA
| 354579 ||  || 3 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=580 bgcolor=#F1F1F1
| 354580 ||  || 3 nov 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=581 bgcolor=#FAFAFA
| 354581 ||  || 4 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=582 bgcolor=#FAFAFA
| 354582 ||  || 4 nov 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=583 bgcolor=#FAFAFA
| 354583 ||  || 3 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=584 bgcolor=#FAFAFA
| 354584 ||  || 4 nov 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=585 bgcolor=#F1F1F1
| 354585 ||  || 9 nov 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=586 bgcolor=#FAFAFA
| 354586 ||  || 19 nov 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=587 bgcolor=#FAFAFA
| 354587 ||  || 8 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=588 bgcolor=#FAFAFA
| 354588 ||  || 8 dez 2004 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=589 bgcolor=#FAFAFA
| 354589 ||  || 9 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=590 bgcolor=#F1F1F1
| 354590 ||  || 10 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=591 bgcolor=#FAFAFA
| 354591 ||  || 10 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=592 bgcolor=#F1F1F1
| 354592 ||  || 10 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=593 bgcolor=#FAFAFA
| 354593 ||  || 10 dez 2004 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=594 bgcolor=#FAFAFA
| 354594 ||  || 18 dez 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=595 bgcolor=#FAFAFA
| 354595 ||  || 18 dez 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=596 bgcolor=#FAFAFA
| 354596 ||  || 16 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=597 bgcolor=#FAFAFA
| 354597 ||  || 21 dez 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=598 bgcolor=#F1F1F1
| 354598 ||  || 6 jan 2005 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=599 bgcolor=#F1F1F1
| 354599 ||  || 7 jan 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=600 bgcolor=#FAFAFA
| 354600 ||  || 13 jan 2005 || Catalina || CSS || — || 
|}

354601–354700 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 354601 ||  || 15 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=602 bgcolor=#FAFAFA
| 354602 ||  || 15 jan 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=603 bgcolor=#FAFAFA
| 354603 ||  || 17 jan 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=604 bgcolor=#FAFAFA
| 354604 ||  || 1 fev 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=605 bgcolor=#F1F1F1
| 354605 ||  || 4 fev 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=606 bgcolor=#FAFAFA
| 354606 ||  || 1 fev 2005 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker || — || 
|-id=607 bgcolor=#F1F1F1
| 354607 ||  || 9 fev 2005 || La Silla || A. Boattini, H. Scholl || — || 
|-id=608 bgcolor=#F1F1F1
| 354608 ||  || 1 fev 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=609 bgcolor=#FAFAFA
| 354609 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=610 bgcolor=#FAFAFA
| 354610 ||  || 4 mar 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=611 bgcolor=#F1F1F1
| 354611 ||  || 3 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=612 bgcolor=#F1F1F1
| 354612 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=613 bgcolor=#F1F1F1
| 354613 ||  || 7 mar 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=614 bgcolor=#FAFAFA
| 354614 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=615 bgcolor=#F1F1F1
| 354615 ||  || 8 mar 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=616 bgcolor=#F1F1F1
| 354616 ||  || 8 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=617 bgcolor=#F1F1F1
| 354617 ||  || 4 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=618 bgcolor=#F1F1F1
| 354618 ||  || 8 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=619 bgcolor=#FAFAFA
| 354619 ||  || 9 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=620 bgcolor=#F1F1F1
| 354620 ||  || 10 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=621 bgcolor=#F1F1F1
| 354621 ||  || 10 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=622 bgcolor=#F1F1F1
| 354622 ||  || 9 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=623 bgcolor=#F1F1F1
| 354623 ||  || 8 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=624 bgcolor=#F1F1F1
| 354624 ||  || 9 mar 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=625 bgcolor=#F1F1F1
| 354625 ||  || 9 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=626 bgcolor=#E3E3E3
| 354626 ||  || 10 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Pallas || 
|-id=627 bgcolor=#F1F1F1
| 354627 ||  || 12 mar 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=628 bgcolor=#FAFAFA
| 354628 ||  || 10 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=629 bgcolor=#F1F1F1
| 354629 ||  || 10 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=630 bgcolor=#F1F1F1
| 354630 ||  || 16 mar 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=631 bgcolor=#F1F1F1
| 354631 ||  || 2 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=632 bgcolor=#F1F1F1
| 354632 ||  || 5 abr 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=633 bgcolor=#F1F1F1
| 354633 ||  || 2 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Phocaea || 
|-id=634 bgcolor=#F1F1F1
| 354634 ||  || 2 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=635 bgcolor=#F1F1F1
| 354635 ||  || 5 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=636 bgcolor=#F1F1F1
| 354636 ||  || 15 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=637 bgcolor=#F1F1F1
| 354637 ||  || 2 abr 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=638 bgcolor=#F1F1F1
| 354638 ||  || 6 abr 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=639 bgcolor=#F1F1F1
| 354639 ||  || 6 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=640 bgcolor=#F1F1F1
| 354640 ||  || 6 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=641 bgcolor=#F1F1F1
| 354641 ||  || 6 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=642 bgcolor=#F1F1F1
| 354642 ||  || 9 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=643 bgcolor=#F1F1F1
| 354643 ||  || 2 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=644 bgcolor=#FAFAFA
| 354644 ||  || 30 abr 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=645 bgcolor=#F1F1F1
| 354645 ||  || 4 mai 2005 || Mauna Kea || C. Veillet || — || 
|-id=646 bgcolor=#F1F1F1
| 354646 ||  || 4 mai 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=647 bgcolor=#F1F1F1
| 354647 ||  || 3 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=648 bgcolor=#F1F1F1
| 354648 ||  || 4 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=649 bgcolor=#F1F1F1
| 354649 ||  || 7 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=650 bgcolor=#F1F1F1
| 354650 ||  || 3 mai 2005 || Kitt Peak || DLS || — || 
|-id=651 bgcolor=#F1F1F1
| 354651 ||  || 9 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=652 bgcolor=#F1F1F1
| 354652 ||  || 10 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=653 bgcolor=#F1F1F1
| 354653 ||  || 13 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=654 bgcolor=#F1F1F1
| 354654 ||  || 13 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=655 bgcolor=#F1F1F1
| 354655 ||  || 15 mai 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=656 bgcolor=#F1F1F1
| 354656 ||  || 15 mai 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=657 bgcolor=#F1F1F1
| 354657 ||  || 4 mai 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=658 bgcolor=#F1F1F1
| 354658 ||  || 8 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=659 bgcolor=#F1F1F1
| 354659 Boileau ||  || May 30. 2005 || Saint-Sulpice || Saint-Sulpice Obs. || — || 
|-id=660 bgcolor=#F1F1F1
| 354660 ||  || 1 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=661 bgcolor=#F1F1F1
| 354661 ||  || 3 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=662 bgcolor=#F1F1F1
| 354662 ||  || 6 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=663 bgcolor=#FFD5EA
| 354663 ||  || 9 jun 2005 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=664 bgcolor=#E3E3E3
| 354664 ||  || 8 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=665 bgcolor=#F1F1F1
| 354665 ||  || 14 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=666 bgcolor=#E3E3E3
| 354666 ||  || 27 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=667 bgcolor=#E3E3E3
| 354667 ||  || 27 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=668 bgcolor=#E3E3E3
| 354668 ||  || 29 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=669 bgcolor=#F1F1F1
| 354669 ||  || 4 jul 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=670 bgcolor=#E3E3E3
| 354670 ||  || 1 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=671 bgcolor=#F1F1F1
| 354671 ||  || 3 jun 2005 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=672 bgcolor=#E3E3E3
| 354672 ||  || 4 jul 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=673 bgcolor=#FAFAFA
| 354673 ||  || 4 jul 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=674 bgcolor=#E3E3E3
| 354674 ||  || 10 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=675 bgcolor=#FAFAFA
| 354675 ||  || 5 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=676 bgcolor=#E3E3E3
| 354676 ||  || 5 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=677 bgcolor=#F1F1F1
| 354677 ||  || 6 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=678 bgcolor=#F1F1F1
| 354678 ||  || 15 jul 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=679 bgcolor=#F1F1F1
| 354679 ||  || 28 jul 2005 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=680 bgcolor=#E3E3E3
| 354680 ||  || 26 jul 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=681 bgcolor=#E3E3E3
| 354681 ||  || 30 jul 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=682 bgcolor=#E3E3E3
| 354682 ||  || 31 jul 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=683 bgcolor=#FFDAB5
| 354683 ||  || 7 ago 2005 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=684 bgcolor=#E3E3E3
| 354684 ||  || 11 jul 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=685 bgcolor=#E3E3E3
| 354685 ||  || 2 ago 2005 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=686 bgcolor=#E3E3E3
| 354686 ||  || 6 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=687 bgcolor=#E3E3E3
| 354687 ||  || 30 jul 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=688 bgcolor=#E3E3E3
| 354688 ||  || 24 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=689 bgcolor=#E3E3E3
| 354689 ||  || 27 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=690 bgcolor=#E3E3E3
| 354690 ||  || 25 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=691 bgcolor=#E3E3E3
| 354691 ||  || 26 ago 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=692 bgcolor=#E3E3E3
| 354692 ||  || 30 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=693 bgcolor=#E3E3E3
| 354693 ||  || 27 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=694 bgcolor=#E3E3E3
| 354694 ||  || 27 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=695 bgcolor=#E3E3E3
| 354695 ||  || 27 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=696 bgcolor=#F1F1F1
| 354696 ||  || 28 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=697 bgcolor=#E3E3E3
| 354697 ||  || 27 ago 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=698 bgcolor=#E3E3E3
| 354698 ||  || 31 ago 2005 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=699 bgcolor=#E3E3E3
| 354699 ||  || 31 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=700 bgcolor=#E3E3E3
| 354700 ||  || 30 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

354701–354800 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 354701 ||  || 29 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=702 bgcolor=#E3E3E3
| 354702 ||  || 30 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=703 bgcolor=#E3E3E3
| 354703 ||  || 11 set 2005 || Junk Bond || D. Healy || Brangane || 
|-id=704 bgcolor=#E3E3E3
| 354704 ||  || 10 set 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=705 bgcolor=#E3E3E3
| 354705 ||  || 10 set 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=706 bgcolor=#E3E3E3
| 354706 ||  || 12 set 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=707 bgcolor=#FAFAFA
| 354707 ||  || 10 set 2005 || Kingsnake || J. V. McClusky || — || 
|-id=708 bgcolor=#E3E3E3
| 354708 ||  || 13 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=709 bgcolor=#E3E3E3
| 354709 ||  || 14 set 2005 || Apache Point || A. C. Becker || — || 
|-id=710 bgcolor=#E3E3E3
| 354710 ||  || 13 set 2005 || Apache Point || A. C. Becker || Brangane || 
|-id=711 bgcolor=#E3E3E3
| 354711 ||  || 26 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=712 bgcolor=#E3E3E3
| 354712 ||  || 26 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=713 bgcolor=#FFD5EA
| 354713 ||  || 26 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=714 bgcolor=#E3E3E3
| 354714 ||  || 24 set 2005 || Piszkéstető || K. Sárneczky || — || 
|-id=715 bgcolor=#E3E3E3
| 354715 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=716 bgcolor=#FAFAFA
| 354716 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=717 bgcolor=#E3E3E3
| 354717 ||  || 26 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=718 bgcolor=#FAFAFA
| 354718 ||  || 25 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=719 bgcolor=#E3E3E3
| 354719 ||  || 26 set 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=720 bgcolor=#E3E3E3
| 354720 ||  || 28 set 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=721 bgcolor=#E3E3E3
| 354721 ||  || 3 set 2005 || Catalina || CSS || Flora || 
|-id=722 bgcolor=#E3E3E3
| 354722 ||  || 25 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=723 bgcolor=#E3E3E3
| 354723 ||  || 25 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=724 bgcolor=#E3E3E3
| 354724 ||  || 26 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=725 bgcolor=#E3E3E3
| 354725 ||  || 27 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=726 bgcolor=#E3E3E3
| 354726 ||  || 28 set 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=727 bgcolor=#E3E3E3
| 354727 ||  || 29 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=728 bgcolor=#E3E3E3
| 354728 ||  || 29 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=729 bgcolor=#FAFAFA
| 354729 ||  || 29 set 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=730 bgcolor=#E3E3E3
| 354730 ||  || 29 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=731 bgcolor=#E3E3E3
| 354731 ||  || 30 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=732 bgcolor=#FAFAFA
| 354732 ||  || 30 set 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=733 bgcolor=#E3E3E3
| 354733 ||  || 30 set 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=734 bgcolor=#E3E3E3
| 354734 ||  || 30 set 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=735 bgcolor=#FAFAFA
| 354735 ||  || 30 set 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=736 bgcolor=#E3E3E3
| 354736 ||  || 14 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=737 bgcolor=#E3E3E3
| 354737 ||  || 23 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=738 bgcolor=#E3E3E3
| 354738 ||  || 21 set 2005 || Apache Point || A. C. Becker || — || 
|-id=739 bgcolor=#E3E3E3
| 354739 ||  || 27 set 2005 || Apache Point || A. C. Becker || — || 
|-id=740 bgcolor=#E3E3E3
| 354740 ||  || 1 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=741 bgcolor=#E3E3E3
| 354741 ||  || 1 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=742 bgcolor=#E3E3E3
| 354742 ||  || 26 set 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=743 bgcolor=#E3E3E3
| 354743 ||  || 6 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=744 bgcolor=#E3E3E3
| 354744 ||  || 10 set 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=745 bgcolor=#FAFAFA
| 354745 ||  || 3 out 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=746 bgcolor=#E3E3E3
| 354746 ||  || 6 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=747 bgcolor=#E3E3E3
| 354747 ||  || 7 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=748 bgcolor=#FAFAFA
| 354748 ||  || 8 out 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=749 bgcolor=#E3E3E3
| 354749 ||  || 7 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=750 bgcolor=#E3E3E3
| 354750 ||  || 8 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=751 bgcolor=#E3E3E3
| 354751 ||  || 8 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=752 bgcolor=#E3E3E3
| 354752 ||  || 9 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=753 bgcolor=#E3E3E3
| 354753 ||  || 9 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=754 bgcolor=#E3E3E3
| 354754 ||  || 9 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=755 bgcolor=#E3E3E3
| 354755 ||  || 9 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=756 bgcolor=#E3E3E3
| 354756 ||  || 3 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=757 bgcolor=#E3E3E3
| 354757 ||  || 9 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=758 bgcolor=#E3E3E3
| 354758 ||  || 26 out 2005 || Ottmarsheim || C. Rinner || — || 
|-id=759 bgcolor=#FAFAFA
| 354759 ||  || 23 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=760 bgcolor=#FAFAFA
| 354760 ||  || 23 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=761 bgcolor=#E3E3E3
| 354761 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=762 bgcolor=#FAFAFA
| 354762 ||  || 22 out 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=763 bgcolor=#FAFAFA
| 354763 ||  || 23 out 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=764 bgcolor=#FAFAFA
| 354764 ||  || 23 out 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=765 bgcolor=#E3E3E3
| 354765 ||  || 29 set 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=766 bgcolor=#FAFAFA
| 354766 ||  || 23 out 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=767 bgcolor=#FAFAFA
| 354767 ||  || 31 out 2005 || Mayhill || E. Guido || — || 
|-id=768 bgcolor=#E3E3E3
| 354768 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=769 bgcolor=#E3E3E3
| 354769 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=770 bgcolor=#E3E3E3
| 354770 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=771 bgcolor=#E3E3E3
| 354771 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=772 bgcolor=#FAFAFA
| 354772 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=773 bgcolor=#FAFAFA
| 354773 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=774 bgcolor=#FAFAFA
| 354774 ||  || 24 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=775 bgcolor=#E3E3E3
| 354775 ||  || 24 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=776 bgcolor=#E3E3E3
| 354776 ||  || 24 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=777 bgcolor=#FAFAFA
| 354777 ||  || 25 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=778 bgcolor=#FAFAFA
| 354778 ||  || 26 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=779 bgcolor=#E3E3E3
| 354779 ||  || 24 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=780 bgcolor=#E3E3E3
| 354780 ||  || 24 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=781 bgcolor=#E3E3E3
| 354781 ||  || 24 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=782 bgcolor=#FAFAFA
| 354782 ||  || 24 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=783 bgcolor=#E3E3E3
| 354783 ||  || 25 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=784 bgcolor=#FAFAFA
| 354784 ||  || 25 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=785 bgcolor=#E3E3E3
| 354785 ||  || 26 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=786 bgcolor=#E3E3E3
| 354786 ||  || 23 out 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=787 bgcolor=#E3E3E3
| 354787 ||  || 25 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=788 bgcolor=#FAFAFA
| 354788 ||  || 25 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=789 bgcolor=#FAFAFA
| 354789 ||  || 24 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=790 bgcolor=#E3E3E3
| 354790 ||  || 26 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=791 bgcolor=#E3E3E3
| 354791 ||  || 28 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=792 bgcolor=#FAFAFA
| 354792 ||  || 27 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=793 bgcolor=#E3E3E3
| 354793 ||  || 29 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=794 bgcolor=#FAFAFA
| 354794 ||  || 30 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=795 bgcolor=#E3E3E3
| 354795 ||  || 23 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=796 bgcolor=#E3E3E3
| 354796 ||  || 25 out 2005 || Apache Point || A. C. Becker || — || 
|-id=797 bgcolor=#E3E3E3
| 354797 ||  || 25 out 2005 || Apache Point || A. C. Becker || — || 
|-id=798 bgcolor=#E3E3E3
| 354798 ||  || 25 out 2005 || Apache Point || A. C. Becker || — || 
|-id=799 bgcolor=#E3E3E3
| 354799 ||  || 26 out 2005 || Apache Point || A. C. Becker || — || 
|-id=800 bgcolor=#E3E3E3
| 354800 ||  || 26 out 2005 || Apache Point || A. C. Becker || — || 
|}

354801–354900 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 354801 ||  || 27 out 2005 || Apache Point || A. C. Becker || — || 
|-id=802 bgcolor=#E3E3E3
| 354802 ||  || 27 fev 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=803 bgcolor=#E3E3E3
| 354803 ||  || 2 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=804 bgcolor=#FAFAFA
| 354804 ||  || 5 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=805 bgcolor=#FAFAFA
| 354805 ||  || 6 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=806 bgcolor=#E3E3E3
| 354806 ||  || 1 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=807 bgcolor=#E3E3E3
| 354807 ||  || 4 nov 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=808 bgcolor=#E3E3E3
| 354808 ||  || 5 nov 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=809 bgcolor=#E3E3E3
| 354809 ||  || 1 nov 2005 || Apache Point || A. C. Becker || — || 
|-id=810 bgcolor=#E3E3E3
| 354810 ||  || 1 nov 2005 || Apache Point || A. C. Becker || — || 
|-id=811 bgcolor=#FAFAFA
| 354811 ||  || 21 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=812 bgcolor=#FAFAFA
| 354812 ||  || 21 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=813 bgcolor=#FAFAFA
| 354813 ||  || 30 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=814 bgcolor=#FAFAFA
| 354814 ||  || 21 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=815 bgcolor=#E3E3E3
| 354815 ||  || 21 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=816 bgcolor=#E3E3E3
| 354816 ||  || 6 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=817 bgcolor=#E3E3E3
| 354817 ||  || 25 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=818 bgcolor=#FAFAFA
| 354818 ||  || 25 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=819 bgcolor=#FAFAFA
| 354819 ||  || 26 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=820 bgcolor=#FFDAB5
| 354820 ||  || 26 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=821 bgcolor=#FAFAFA
| 354821 ||  || 29 nov 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=822 bgcolor=#FAFAFA
| 354822 ||  || 27 nov 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=823 bgcolor=#FAFAFA
| 354823 ||  || 28 nov 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=824 bgcolor=#FAFAFA
| 354824 ||  || 25 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=825 bgcolor=#E3E3E3
| 354825 ||  || 29 nov 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=826 bgcolor=#FAFAFA
| 354826 ||  || 30 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=827 bgcolor=#FAFAFA
| 354827 ||  || 21 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=828 bgcolor=#E3E3E3
| 354828 ||  || 1 dez 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=829 bgcolor=#E3E3E3
| 354829 ||  || 1 dez 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=830 bgcolor=#FAFAFA
| 354830 ||  || 2 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=831 bgcolor=#FAFAFA
| 354831 ||  || 2 dez 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=832 bgcolor=#FAFAFA
| 354832 ||  || 4 dez 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=833 bgcolor=#FAFAFA
| 354833 ||  || 2 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=834 bgcolor=#FAFAFA
| 354834 ||  || 4 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=835 bgcolor=#FAFAFA
| 354835 || 2005 YB || 19 dez 2005 || Wrightwood || J. W. Young || — || 
|-id=836 bgcolor=#FAFAFA
| 354836 ||  || 21 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=837 bgcolor=#FAFAFA
| 354837 ||  || 22 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=838 bgcolor=#FAFAFA
| 354838 ||  || 24 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=839 bgcolor=#E3E3E3
| 354839 ||  || 22 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=840 bgcolor=#FAFAFA
| 354840 ||  || 22 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=841 bgcolor=#FAFAFA
| 354841 ||  || 26 dez 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=842 bgcolor=#E3E3E3
| 354842 ||  || 25 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=843 bgcolor=#FAFAFA
| 354843 ||  || 25 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=844 bgcolor=#FAFAFA
| 354844 ||  || 27 dez 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=845 bgcolor=#FAFAFA
| 354845 ||  || 26 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=846 bgcolor=#FAFAFA
| 354846 ||  || 25 dez 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=847 bgcolor=#FAFAFA
| 354847 ||  || 25 dez 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=848 bgcolor=#FAFAFA
| 354848 ||  || 26 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=849 bgcolor=#FAFAFA
| 354849 ||  || 26 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=850 bgcolor=#FAFAFA
| 354850 ||  || 25 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=851 bgcolor=#FAFAFA
| 354851 ||  || 25 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=852 bgcolor=#FAFAFA
| 354852 ||  || 22 dez 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=853 bgcolor=#FAFAFA
| 354853 ||  || 30 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=854 bgcolor=#FAFAFA
| 354854 ||  || 26 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=855 bgcolor=#FAFAFA
| 354855 ||  || 25 dez 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=856 bgcolor=#FAFAFA
| 354856 ||  || 25 dez 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=857 bgcolor=#FAFAFA
| 354857 ||  || 29 dez 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=858 bgcolor=#FAFAFA
| 354858 ||  || 30 dez 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=859 bgcolor=#FAFAFA
| 354859 ||  || 28 dez 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=860 bgcolor=#E3E3E3
| 354860 ||  || 28 dez 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=861 bgcolor=#FAFAFA
| 354861 ||  || 27 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=862 bgcolor=#FAFAFA
| 354862 ||  || 5 jan 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=863 bgcolor=#FAFAFA
| 354863 ||  || 4 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=864 bgcolor=#FAFAFA
| 354864 ||  || 7 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=865 bgcolor=#FAFAFA
| 354865 ||  || 6 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=866 bgcolor=#FAFAFA
| 354866 ||  || 6 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=867 bgcolor=#FAFAFA
| 354867 ||  || 4 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=868 bgcolor=#FAFAFA
| 354868 ||  || 6 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=869 bgcolor=#FAFAFA
| 354869 ||  || 21 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=870 bgcolor=#FAFAFA
| 354870 ||  || 7 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=871 bgcolor=#FAFAFA
| 354871 ||  || 23 jan 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=872 bgcolor=#FAFAFA
| 354872 ||  || 23 jan 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=873 bgcolor=#FAFAFA
| 354873 ||  || 23 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=874 bgcolor=#FAFAFA
| 354874 ||  || 23 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=875 bgcolor=#FAFAFA
| 354875 ||  || 25 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=876 bgcolor=#FFD5EA
| 354876 ||  || 26 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=877 bgcolor=#FAFAFA
| 354877 ||  || 22 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=878 bgcolor=#FAFAFA
| 354878 ||  || 23 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=879 bgcolor=#FAFAFA
| 354879 ||  || 26 mar 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=880 bgcolor=#FAFAFA
| 354880 ||  || 23 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=881 bgcolor=#FAFAFA
| 354881 ||  || 25 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=882 bgcolor=#FAFAFA
| 354882 ||  || 25 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=883 bgcolor=#FAFAFA
| 354883 ||  || 26 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=884 bgcolor=#FAFAFA
| 354884 ||  || 26 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=885 bgcolor=#FAFAFA
| 354885 ||  || 28 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=886 bgcolor=#FAFAFA
| 354886 ||  || 27 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=887 bgcolor=#FAFAFA
| 354887 ||  || 31 jan 2006 || 7300 Observatory || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=888 bgcolor=#FAFAFA
| 354888 ||  || 26 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=889 bgcolor=#FAFAFA
| 354889 ||  || 27 jan 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=890 bgcolor=#FAFAFA
| 354890 ||  || 28 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=891 bgcolor=#FAFAFA
| 354891 ||  || 30 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=892 bgcolor=#FAFAFA
| 354892 ||  || 31 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=893 bgcolor=#FAFAFA
| 354893 ||  || 22 jan 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=894 bgcolor=#FAFAFA
| 354894 ||  || 31 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=895 bgcolor=#FAFAFA
| 354895 ||  || 31 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=896 bgcolor=#FAFAFA
| 354896 ||  || 31 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=897 bgcolor=#FAFAFA
| 354897 ||  || 31 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=898 bgcolor=#FAFAFA
| 354898 ||  || 26 jan 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=899 bgcolor=#FAFAFA
| 354899 ||  || 27 jan 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=900 bgcolor=#FAFAFA
| 354900 ||  || 28 jan 2006 || Catalina || CSS || — || 
|}

354901–355000 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 354901 ||  || 30 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=902 bgcolor=#FAFAFA
| 354902 ||  || 28 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=903 bgcolor=#FAFAFA
| 354903 ||  || 2 dez 2005 || Kitt Peak || L. H. Wasserman || Mitidika || 
|-id=904 bgcolor=#FAFAFA
| 354904 ||  || 2 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=905 bgcolor=#FAFAFA
| 354905 ||  || 2 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=906 bgcolor=#FAFAFA
| 354906 ||  || 2 fev 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=907 bgcolor=#FAFAFA
| 354907 ||  || 2 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=908 bgcolor=#FAFAFA
| 354908 ||  || 13 fev 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=909 bgcolor=#FAFAFA
| 354909 ||  || 20 fev 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=910 bgcolor=#FAFAFA
| 354910 ||  || 21 fev 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=911 bgcolor=#FAFAFA
| 354911 ||  || 20 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=912 bgcolor=#FAFAFA
| 354912 ||  || 20 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=913 bgcolor=#FAFAFA
| 354913 ||  || 20 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=914 bgcolor=#FAFAFA
| 354914 ||  || 20 fev 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=915 bgcolor=#FAFAFA
| 354915 ||  || 7 fev 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=916 bgcolor=#FAFAFA
| 354916 ||  || 20 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=917 bgcolor=#FAFAFA
| 354917 ||  || 20 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=918 bgcolor=#FAFAFA
| 354918 ||  || 20 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=919 bgcolor=#FAFAFA
| 354919 ||  || 20 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=920 bgcolor=#FAFAFA
| 354920 ||  || 24 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=921 bgcolor=#FAFAFA
| 354921 ||  || 24 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=922 bgcolor=#FAFAFA
| 354922 ||  || 24 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=923 bgcolor=#FAFAFA
| 354923 ||  || 27 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=924 bgcolor=#FAFAFA
| 354924 ||  || 27 fev 2006 || Mayhill || A. Lowe || — || 
|-id=925 bgcolor=#FAFAFA
| 354925 ||  || 20 fev 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=926 bgcolor=#FAFAFA
| 354926 ||  || 25 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=927 bgcolor=#FAFAFA
| 354927 ||  || 25 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=928 bgcolor=#FAFAFA
| 354928 ||  || 25 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=929 bgcolor=#FAFAFA
| 354929 ||  || 25 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=930 bgcolor=#FAFAFA
| 354930 ||  || 25 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=931 bgcolor=#FAFAFA
| 354931 ||  || 27 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=932 bgcolor=#FAFAFA
| 354932 ||  || 27 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=933 bgcolor=#FAFAFA
| 354933 ||  || 5 jul 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=934 bgcolor=#FAFAFA
| 354934 ||  || 22 fev 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=935 bgcolor=#FAFAFA
| 354935 ||  || 27 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=936 bgcolor=#FAFAFA
| 354936 ||  || 2 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=937 bgcolor=#FAFAFA
| 354937 ||  || 2 mar 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=938 bgcolor=#FAFAFA
| 354938 ||  || 2 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=939 bgcolor=#FAFAFA
| 354939 ||  || 3 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=940 bgcolor=#FAFAFA
| 354940 ||  || 3 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Chloris || 
|-id=941 bgcolor=#FAFAFA
| 354941 ||  || 3 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=942 bgcolor=#FAFAFA
| 354942 ||  || 4 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=943 bgcolor=#FAFAFA
| 354943 ||  || 4 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=944 bgcolor=#FAFAFA
| 354944 ||  || 5 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=945 bgcolor=#FAFAFA
| 354945 ||  || 24 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=946 bgcolor=#E3E3E3
| 354946 ||  || 5 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Juno || 
|-id=947 bgcolor=#FAFAFA
| 354947 ||  || 7 out 2005 || Mauna Kea || A. Boattini || — || 
|-id=948 bgcolor=#FAFAFA
| 354948 ||  || 8 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=949 bgcolor=#FAFAFA
| 354949 ||  || 5 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=950 bgcolor=#FAFAFA
| 354950 ||  || 5 mar 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=951 bgcolor=#FAFAFA
| 354951 ||  || 19 mar 2006 || Bergisch Gladbach || W. Bickel || — || 
|-id=952 bgcolor=#FFD5EA
| 354952 ||  || 24 mar 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=953 bgcolor=#FAFAFA
| 354953 ||  || 4 mar 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=954 bgcolor=#FAFAFA
| 354954 ||  || 24 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=955 bgcolor=#FAFAFA
| 354955 ||  || 24 mar 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=956 bgcolor=#FAFAFA
| 354956 ||  || 27 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=957 bgcolor=#FAFAFA
| 354957 ||  || 2 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=958 bgcolor=#FAFAFA
| 354958 ||  || 1 abr 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=959 bgcolor=#FAFAFA
| 354959 ||  || 7 abr 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=960 bgcolor=#FAFAFA
| 354960 ||  || 18 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=961 bgcolor=#FAFAFA
| 354961 ||  || 18 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=962 bgcolor=#FAFAFA
| 354962 ||  || 18 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=963 bgcolor=#FAFAFA
| 354963 ||  || 19 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=964 bgcolor=#FAFAFA
| 354964 ||  || 19 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=965 bgcolor=#FAFAFA
| 354965 ||  || 20 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=966 bgcolor=#FAFAFA
| 354966 ||  || 20 abr 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=967 bgcolor=#FAFAFA
| 354967 ||  || 25 abr 2006 || Kambah || Kambah Obs. || Mitidika || 
|-id=968 bgcolor=#FAFAFA
| 354968 ||  || 19 abr 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=969 bgcolor=#FAFAFA
| 354969 ||  || 19 abr 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=970 bgcolor=#FAFAFA
| 354970 ||  || 19 abr 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=971 bgcolor=#FAFAFA
| 354971 ||  || 24 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=972 bgcolor=#FAFAFA
| 354972 ||  || 24 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=973 bgcolor=#FAFAFA
| 354973 ||  || 22 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=974 bgcolor=#FAFAFA
| 354974 ||  || 30 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=975 bgcolor=#E3E3E3
| 354975 ||  || 26 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Pallas || 
|-id=976 bgcolor=#FAFAFA
| 354976 ||  || 30 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=977 bgcolor=#FAFAFA
| 354977 ||  || 30 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=978 bgcolor=#FAFAFA
| 354978 ||  || 24 abr 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=979 bgcolor=#FAFAFA
| 354979 ||  || 2 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=980 bgcolor=#E3E3E3
| 354980 ||  || 5 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Juno || 
|-id=981 bgcolor=#FAFAFA
| 354981 ||  || 19 mai 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=982 bgcolor=#FAFAFA
| 354982 ||  || 20 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=983 bgcolor=#FAFAFA
| 354983 ||  || 20 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=984 bgcolor=#FAFAFA
| 354984 ||  || 6 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=985 bgcolor=#FAFAFA
| 354985 ||  || 20 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=986 bgcolor=#FAFAFA
| 354986 ||  || 20 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=987 bgcolor=#FAFAFA
| 354987 ||  || 21 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Mitidika || 
|-id=988 bgcolor=#FAFAFA
| 354988 ||  || 21 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=989 bgcolor=#FAFAFA
| 354989 ||  || 27 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=990 bgcolor=#FFDAB5
| 354990 ||  || 26 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=991 bgcolor=#F1F1F1
| 354991 ||  || 23 jun 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=992 bgcolor=#F1F1F1
| 354992 ||  || 21 jul 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=993 bgcolor=#F1F1F1
| 354993 ||  || 21 jul 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=994 bgcolor=#F1F1F1
| 354994 ||  || 29 jul 2006 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=995 bgcolor=#F1F1F1
| 354995 ||  || 15 ago 2006 || Lulin Observatory || C.-S. Lin, Q.-z. Ye || — || 
|-id=996 bgcolor=#F1F1F1
| 354996 ||  || 13 ago 2006 || Palomar || NEAT || Eos || 
|-id=997 bgcolor=#F1F1F1
| 354997 ||  || 14 ago 2006 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=998 bgcolor=#F1F1F1
| 354998 ||  || 13 ago 2006 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=999 bgcolor=#F1F1F1
| 354999 ||  || 14 ago 2006 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=000 bgcolor=#F1F1F1
| 355000 ||  || 16 ago 2006 || Siding Spring || SSS || — || 
|}

Ligações externas 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (350001)–(355000) (IAU Minor Planet Center)

354